Bormolini ist der Familienname von:

 Ivan Bormolini (* 1972), italienischer Skirennläufer
 Matteo Bormolini (* 1977), italienischer Snowboarder
 Maurizio Bormolini (* 1994), italienischer Snowboarder
 Nicolas Bormolini (* 1993), italienischer Skilangläufer

 Walter Bormolini (* 1986), italienischer Freestyle-Skier